Karolína Plíšková era la detentrice del titolo ma è stata sconfitta in semifinale da Dominika Cibulková.

In finale Donna Vekić ha sconfitto Dominika Cibulková per 5-7, 7-5, 7-64.

Teste di serie

 Dominika Cibulková (finale)
 Zhang Shuai (semifinali)
 Karolína Plíšková (semifinali)
 Patricia Mayr-Achleitner (quarti di finale)

  Kimiko Date-Krumm (primo turno, ritirata)
  Zarina Dijas (quarti di finale)
  Donna Vekić (campionessa)
  Ayumi Morita (primo turno)

Qualificate

  Eri Hozumi (primo turno)
  Giulia Gatto-Monticone (secondo turno)
  Duan Yingying (secondo turno)

  Ljudmyla Kičenok (secondo turno) 
  Pemra Özgen (primo turno)
  Ana Vrljić (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Note 
 

BMW Malaysian Open 2014
WTA Tour 2014